Пётр Григорьевич Пантелеев () — советский геолог.

Биография 
Родился в 1904 году в деревне Тюрикова Красномыльской волости Шадринского уезда Пермской губернии, ныне деревня входит в Красномыльский сельсовет  Курганской области.

Член КПСС.

В 1930 году окончил Уральский политехнический институт.

В 1929—1938 годах работал в УралГеоМине, начальник партии; затем до сентября 1943 года — в Уральском геологическом управлении, главный инженер геологоразведочных экспедиций. Занимался исследованием Первоуральского и Кусинского месторождений титано-магнетитов (1929—1935) и Селянкинского месторождения ильменорутила в Ильменских горах (1934—1937); вместе с И. И. Малышевым поднял вопрос о промышленном использовании титаномагнетитовых руд. В 1933 году вместе с А. К. Сидоровым он исследовал проблему использования уральских основных горных пород для каменного литья. В 1939 году и в первые годы войны руководил группой редких металлов Уральского геологического управления.

С октября 1943 года по октябрь 1948 года работал главным инженером в Киргизском геологическом управлении.

С октября 1948 года по сентябрь 1956 года — начальник Киргизского геологического управления.

С ноября 1956 года по март 1958 года — начальник Уральского геологического управления.

С марта 1958 года до января 1961 года — директор Казахского филиала Всесоюзного института минерального сырья.

Умер в 1961 году в городе Алма-Ате, похоронен на Центральном кладбище города.

Награды 
 Лауреат Сталинской премии, 1953 год, за исследование месторождений полезных ископаемых в Киргизской ССР (за открытие и разведку месторождения урана Кавак)
 Орден Ленина
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 2 ордена «Знак Почёта» (в том числе 14 января 1944 года в числе 39 работников Уральского геологического управления)
 медали

Примечания

Ссылки 
 Кыргызстандын кен байлыгы. Энциклопедиялык окуу куралы / Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору. — Бишкек, 2004. ISBN 9967-14-009-7

Члены КПСС
Выпускники Уральского технического университета
Персоналии:Бишкек
Похороненные на Центральном кладбище Алма-Аты